КІСІ — Київський національний університет будівництва і архітектури.
кісі — сорт винограду.